Camillus Nyrop kan syfta på:

 Camillus Nyrop (instrumentmakare) (1811-1883) – dansk instrumentmakare
 Camillus Nyrop (historiker) (1843-1918) – dansk industrihistoriker